Le Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2015 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2015, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 16 au . Mohamed El Shorbagy gagne son premier Tournament of Champions en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions féminin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2015
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2015
PSA World Series 2015